S40 ou S-40 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin expérimental de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 , un sous-marin d’attaque de la Marine brésilienne.

Photographie 
 Canon PowerShot S40, un appareil photo numerique du fabricant japonais Canon.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence : Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit utiliser…, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Volvo S40, un modèle du constructeur suédois Volvo.

Train
  Ligne S40 du S-Bahn de Vienne en Autriche ;
  Ligne S40 du RER Fribourgeois en Suisse ;
  Ligne S40 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres